UFC Fight Night: Lewis vs. Daukaus, также известный как UFC Fight Night 199 или UFC on ESPN+ 57 или UFC Vegas 45 — турнир по смешанным единоборствам, организованный Ultimate Fighting Championship, который был проведён 18 декабря 2021 года в спортивном комплексе «UFC APEX» в городе Лас-Вегас, штат Невада, США.

В главном бою вечера Деррик Льюис победил Криса Докаса нокаутом в первом раунде. В соглавном бою Белал Мухаммад победил Стивена Томпсона единогласным решением судей.

Подготовка турнира 
В качестве заглавного события турнира запланирован бой в тяжёлом весе между бывшим претендентом на титул чемпиона американцем Дерриком Льюисом (#3 в рейтинге) и восходящей звездой Крисом Докасом (#7 в рейтинге).

Анонсированные бои

Церемония взвешивания 
Результаты официальной церемонии взвешивания бойцов перед турниром.

[*] Джастин Тафа не смог уложиться в лимит тяжёлой весовой категории и заплатит % от своего гонорара в пользу соперника;

[**] Сиджара Юбэнкс не смогла уложиться в лимит наилегчайшей весовой категории и заплатит % от своего гонорара в пользу соперницы;

[***] Мейси Чиассон не смогла уложиться в лимит полулёгкой весовой категории и заплатит % от своего гонорара в пользу соперницы.

Результаты турнира 

Официальные судейские карточки турнира.

Бонусы 
Следующие бойцы были удостоены денежного бонуса в $50,000:

 Лучший бой вечера: Аманда Лемус vs. Анджела Хилл
 Выступление вечера: Каб Свонсон и Мелисса Гатту

Последствия турнира

Рейтинги бойцов 
20 декабря после прошедшего турнира произошли очередные обновления официальных рейтингов бойцов UFC.

Джоэл Альварес (бывший #15) покинул рейтинг лёгкого веса.

Коди Стейнманн (бывший #15) покинул рейтинг легчайшего веса.

Клаудия Гаделья (бывшая #7) покинула рейтинг женского минимального веса в связи с завершением карьеры в ММА.

См. также 

 2021 год в UFC
 Список турниров UFC

 Ultimate Fighting Championship

Примечания

Счылки 
 

Турниры UFC Fight Night